Le terme ligne 509 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 509 du tramway vicinal de Poix
 Ligne 509 du tramway de Toronto

Voir aussi 
  

509